Сен-Роме́н-сюр-Жиро́нд, Сен-Ромен-сюр-Жіронд () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Пуатьє, 85 км на південь від Ла-Рошель.

Історія 

1 січня 2018 року Сен-Ромен-сюр-Жиронд було приєднано до муніципалітету Флуарак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Ромен-сюр-Жиронд на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-сюр-Жиронд на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-сюр-Жиронд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-сюр-Жиронд на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Шаранта